Рукометна репрезентација Аустрије је рукометни тим који представља Аустрију на међународним такмичењима и под контролом је Рукометног савеза Аустрије.

Учешћа на међународним такмичењима

Олимпијске игре

Светска првенства

Европска првенства

Тренутни састав 
 Састав на СП 2011.

Селектор: Магнус Андерсон

Спољашње везе 
 Рукометни савез Аустрије - званичан сајт

А
Р
Репрезентације Аустрије